Plutarc de Queronea (c. 46 - m. 125), polític, filòsof, biògraf, historiador i assagista grec.
 Plutarc d'Atenes, filòsof grec fundador de l'escola neoplatònica d'Atenes.
 Plutarc d'Erètria, tirà d'Erètria a l'illa d'Eubea.
 Plutarc el Jove, fill de Plutarc de Queronea.